Die Außerirdischen ist der Titel der Filme
 Die Außerirdischen (1979), italienischer Science-Fiction-Film, und
 Die Außerirdischen (2007), deutsch-US-amerikanische Dokumentation.

Die Außerirdischen ist ebenfalls der Titel eines Romans von Doron Rabinovici aus dem Jahr 2017.